Martin Gendron, né le  à Salaberry-de-Valleyfield (Québec, Canada), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière
Gendron fit carrière junior avec le Laser de Saint-Hyacinthe de la LHJMQ et avec les Olympiques de Hull où il fut le joueur vedette, ce qui lui permit d'être repêché par les Capitals de Washington de la LNH en 1992.

Après quelques années en Amérique du Nord, il s'exila en Europe quelques saisons avant de revenir dans le hockey nord-américain avec le Top Design de Saint-Hyacinthe de la LNAH lors de la saison 2006-07.

Il joua aussi au niveau international.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1989-1990 ||Lions du Lac Saint-Louis ||LHMAAAQ ||42 ||42 ||32 ||74 ||26 ||2 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
|1990-1991 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||55 ||34 ||23 ||57 ||33 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1991-1992 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||69 ||71 ||66 ||137 ||45 ||6 ||7 ||4 ||11 ||14
|-
|1992-1993 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||63 ||73 ||61 ||134 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||10 ||1 ||2 ||3 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1993-1994 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||37 ||39 ||36 ||75 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Pirates de Portland ||LAH ||72 ||36 ||32 ||68 ||54 ||4 ||5 ||1 ||6 ||2 
|-
|1994-1995 ||Capitals de Washington ||LNH ||8 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Pirates de Portland ||LAH ||48 ||38 ||29 ||67 ||39 ||22 ||15 ||18 ||33 ||8 
|-
|1995-1996 ||Capitals de Washington ||LNH ||20 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||81 ||51 ||39 ||90 ||20 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
||1997-1998 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||17 ||8 ||6 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998||Admirals de Milwaukee ||LIH ||40 ||20 ||19 ||39 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||10 ||5 ||10 ||15 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1997-1998 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||65 ||33 ||34 ||67 ||26 ||15 ||12 ||5 ||17 ||2
|-
|1999-2000 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||64 ||19 ||17 ||36 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000||Falcons de Springfield ||LAH ||14 ||6 ||10 ||16 ||6 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2000-2001 ||Frankfurt Lions ||DEL ||60 ||23 ||20 ||43 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||AS Asiago ||Serie A ||38 ||27 ||35 ||62 ||0 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2002-2003 ||HC Olten ||LNB ||38 ||43 ||28 ||71 ||44 ||5 ||2 ||6 ||8 ||6
|-
|2003-2004||HC Olten ||LNB ||45 ||39 ||27 ||66 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HC Olten ||LNB ||42 ||30 ||24 ||54 ||26 ||12 ||11 ||6 ||17 ||6
|-
|2005-2006 ||HC Ajoie ||LNB ||38 ||25 ||30 ||55 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HC Bolzano ||Serie A ||6 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HC Coire ||LNB ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2006-2007 ||Top Design de Saint-Hyacinthe ||LNAH ||31 ||11 ||20 ||31 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||15 ||7 ||17 ||24 ||2 ||13 ||5 ||7 ||12 ||10

|30 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

| 1993|| CMJ||7 ||5 ||2 ||7 ||2 
|-
|1994 ||CMJ||7 ||6 ||4 ||10 ||6

Équipes d'étoiles et trophées

1991 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ.
1992 : nommé joueur ayant le meilleur état d'esprit dans la LCH.
1992 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHJMQ.
1993 : nommé dans la  d'étoiles de la LHJMQ.
1993 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la LCH.
1993 et 1994 : médaillé d'or au Championnat du monde junior de hockey sur glace avec le Canada.

Transactions en carrière

. Échangé aux Blackhawks de Chicago par les Capitals de Washington avec le choix de  tour de Washington (Jonathan Pelletier) au Repêchage d'entrée dans la LNH 1998 pour le choix de  tour de Chicago (Erik Wendell) au Repêchage d'entrée dans la LNH 1998.
. Échangé aux Canadiens de Montréal par les Blackhawks de Chicago pour David Ling.
. Signe un contrat comme agent libre avec les Canucks de Vancouver.

Notes et références

Notes 

Naissance en février 1974
Naissance à Salaberry-de-Valleyfield
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Coire
Joueur du Top Design de Saint-Hyacinthe
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du HC Bolzano
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité sportive liée à Beauharnois-Salaberry
Personnalité sportive liée à Salaberry-de-Valleyfield